Звёзды и по́лосы ( — неофициальное название флага США) — одноактный балет «в пяти кампаниях» Джорджа Баланчина на музыку популярных маршей Джона Филиппа Соуза в оркестровке . Художник по костюмам Варвара Каринская, сценография Дэвида Хейса, художник по свету Нанан Порше (при возобновлении 1964 года — Дэвид Хейс).

Премьера состоялась 17 января  года в Нью-Йорке, на сцене  в исполнении артистов труппы Нью-Йорк Сити балет. В главных партиях выступили , , Мелисса Хейден, Роберт Барнет и .

Спектакль посвящён мэру Нью-Йорка, основателю , Фьорелло Ла Гуардия (1882—1947).

Характеристика 

«Звёзды и полосы» — один из самых радостных и беспечных балетов хореографа. Вместе с такими балетами, как «» (1954) и «Кого это волнует?» (1970) он составляет баланчинскую «американу», своеобразную дань балетмейстера своей новой родине.

В балете используются следующие  Джона Филиппа Соуза:
 «Коркоранские кадеты» (Corcoran Cadets, 1890)
 «» (Thunderer, 1889), «» (Gladiator, 1886)
 «Стрелковый полк» (Rifle Regiment, 1886)
 «Колокол свободы» (Liberty Bell, 1893), «Капитан» (El Capitan, 1896)
 «Звёзды и полосы навсегда» (Stars and Stripes Forever, 1896)

В спектакле участвует 41 танцовщик. Центральное место занимает виртуозное pas de deux, поставленное на марши Liberty Bell и El Capitan (первые исполнители — Мелисса Хайден и ). В финале под звуки марша «Звёзды и полосы навсегда», в 1987 году ставшего национальным маршем страны, вдоль задника, занимая весь его объём, спускается огромный флаг США.

Спектакль давался по таким торжественным поводам, как инаугурация нового губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера в 1959 году, открытие  в Линкольн-центре 23 апреля 1964 года, а также на вечере в честь президента Джона Кеннеди и вице-президента Линдона Джонсона.

В середине 1970-х годов Баланчин решил завершить этим балетом благотворительный вечер, все средства от которого, согласно его замыслу, должны были пойти на покупку новых пуленепробиваемых щитов для полиции Нью-Йорка. В 1981 году, получив радостную новость об освобождении американских заложников в Иране, он принял решение исполнить финал балета в качестве торжественного завершения балетного вечера того дня.

Традиционно балет исполняется артистами «Нью-Йорк Сити Балле» ко Дню независимости США на сцене  во время летних сезонов труппы в Саратога-Спрингс.

Примечания

Ссылки 
 «Звёзды и полосы» на сайте труппы Нью-Йорк Сити балет 
 «Звёзды и полосы» на сайте Фонда Джорджа Баланчина 

Балеты Джорджа Баланчина
Джон Филип Суза
Балеты в оформлении Варвары Каринской
Балетные премьеры Нью-Йорк Сити Центра
Балеты 1958 года
Появились в 1958 году в США
Бессюжетные балеты